Жустін Енен-Арденн була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі Кім Клейстерс з рахунком 6–4, 4–6, 7–5.

Для Енен-Арденн це був третій титул за рік і дев'ятий за кар'єру.

Сіяні гравчині 
Перші дев'ятеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

MasterCard German Open, одиночний розряд
WTA German Open